Potter pode se referir a:

Pessoas 
 Potter, Alonzo: Bispo da Pensilvânia.
 Potter, Barnaby (1577–1642): Bispo de Carlisle.
 Potter, Beatrix (1866–1943): Escritora britânica de literatura infanto-juvenil.
 Potter, Charles E. (1916–1979): Político estadunidense.
 Potter, Cipriani (1792–1871): Compositor, pianista e educador britânico.
 Potter, Clareson Nott (1825–1882): Engenheiro civil, advogado e político estadunidense.
 Potter, Darren (1984-): Jogador britânico de futebol americano.
 Potter, Dennis (1935–1994): Dramaturgo britânico.
 Potter, Don (1902–2004): Escultor e poeta britânico.
 Potter, Edward Clark (1857–1923): Escultor estadunidense.
 Potter, Eliphalet Nott (1836–1901): Clérigo estadunidense.
 Potter, Elisha (1764–1835): Congressista estadunidense de Rhode Island.
 Potter, Elisha (1811–1882): Congressista estadunidense de Rhode Island.
 Potter, Fuller (1910–1990): Artista abstrato e expressionista estadunidense.
 Potter, Henry Codman (1835–1908): Clérigo estadunidense.
 Potter, John (1674–1747): Arcebispo de Canterbury.
 Potter, John E.: Postmaster General estadunidense.
 Potter, Jonathan: Professor de análise discursiva da Loughborough University.
 Potter, Jonathan: Programador australiano.
 Potter, Lela Brooks: Patinador velocista canadense.
 'Potter', Luciano: Comunicador da RBS TV. Apresentador do Patrola e participante do programa de rádio Pretinho Básico.
 Potter, Mark: Jornalista televisivo estadunidense.
 Potter, Mark: Radialista esportivo canadense.
 Potter, Sir Mark: Jurista britânico.
 Potter, Maureen (1925–2004): Atriz irlandesa.
 Potter, Monica (1971-): Atriz estadunidense.
 Potter, Ned: Jornalista televisivo estadunidense.
 Potter, Paulus (1625–1654): Pintor neerlandês.
 Potter, Robert Brown: (1829–1887): General da Guerra Civil dos Estados Unidos.
 Potter, Sheldon III, Comandante naval estadunidense.
 Potter, Stephen (1900–1969): Autor britânico de livros de auto-ajuda.
 Potter, Samuel (1970-): Ator, TV host, produtor e aventureiro estadunidense.
 Potter, Tom (1940-): Prefeito de Portland, Oregon.
 Potter, Van Rensselaer (1911–2001): Bioquímico estadunidense.
 Potter, William: Cientista estadunidense.
 Potter, William P.: Comandante naval estadunidense.

Personagens fictícios 
 Potter, Albus Severus entre outros: Uma das crianças em Harry Potter.
 Potter, Brian: Da série de televisão britânica Phoenix Nights.
 Potter, Clarence (Timeline-191).
 Potter, Harry: Da série de livros Harry Potter.
 Potter, James e Potter, Lily: Pais de Harry Potter.
 Potter, Joey: De Dawson's Creek.
 Potter, Marygay: De The Forever War.
 Potter, Pansy: De The Beano.
 Potter, Professor: Da DC Comics.
 Potter, Sherman T. De M*A*S*H.

Lugares 
 Potter: Em Nebraska.
 Potter: Em Nova Iorque.
 Potter: Em Wisconsin.
 Potter County (Pensilvânia): Na Pensilvânia.
 Potter: Na Dakota do Sul.
 Potter: No Texas.
 Potter Township: Na Pensilvânia.
 Potter Lake: Em Wisconsin.
 Potters Bar: Na Inglaterra.

Outros usos 
 Caixa de Potter: um modelo de elaboração de decisões éticas.
 Síndrome de Potter: uma doença congênita.
 Potter's field (campo de Potter): um lugar para o enterro de pessoas desconhecidas.
 USS Stephen Potter (DD-538): um navio destroyer.

Desambiguação